Con inno nazionale della Somalia ci si può riferire a uno dei diversi inni ufficiali della Somalia:
 Inno nazionale della Somalia (1960) – inno nazionale della Somalia dal 1960 al 2000
 Somaliyaay toosoo – inno nazionale della Somalia dal 2000 al 2012
 Qolobaa Calankeed – inno nazionale della Somalia dal 2012 ad oggi